Cet article recense les monuments culturels du district de la ville de Belgrade en Serbie.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
Architecture à Belgrade
Patrimoine culturel de Serbie

Liens externes 
  Liste alphabétique des monuments culturels sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la ville de Belgrade
  Liste des monuments culturels de Serbie par n° d'identifiant (SK) sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des monuments culturels sur le site de l'Académie serbe des sciences et des arts

Monument culturel en Serbie
 
Liste en rapport avec la Serbie
Liste en rapport avec la culture